Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile a Italia 1993.

Selezionatore: Keld Gantzhorn

Selezionatore: Gero Bisanz

Selezionatore: Sergio Guenza

Selezionatore: Even Pellerud

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1993
Campionato europeo di calcio femminile 1993